Die Estoril Open 2010 waren ein Damen-Tennisturnier in Oeiras. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2010 und fand vom 3. bis 9. Mai 2010 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Anastasija Sevastova gegen Arantxa Parra Santonja in zwei Sätzen. Im Doppelfinale besiegten Sorana Cîrstea und Anabel Medina Garrigues die Paarung Witalija Djatschenko/Aurélie Védy ebenfalls in zwei Sätzen.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Oeiras